De Kets, buurtschap van Marken, in de gemeente Waterland in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Ketten, een volk uit centraal Siberië.